Семнан:

 Семнан — город в северном Иране, административный центр остана Семнан. 
 Семнан — первый и пока единственный иранский космодром.
 Семнан — один из 31 останов (провинций) Ирана.